Первая футбольная лига 1974/1975 () — 17-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 7 сентября 1974 года и закончился 1 июня 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1974/1975
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1974 году
Спорт в Турции в 1975 году